Dorotea ist

ein Ort in Schweden, siehe Dorotea (Ort)
eine Gemeinde in Schweden, siehe Dorotea (Gemeinde)
eine Variante des weiblichen Vornamens Dorothea